

40-ва бригада тактичної авіації
40-ва окрема артилерійська бригада
40-ва радіотехнічна бригада

40-ва окрема бригада морської піхоти

40-ва окрема десантно-штурмова бригада